Plusieurs tempêtes tropicales portèrent le nom de Dolly

Atlantique Nord 
 Ouragan Dolly au cours de la Saison cyclonique 1953 dans l'océan Atlantique nord ;
 Ouragan Dolly au cours de la Saison cyclonique 1954 dans l'océan Atlantique nord ;
 Ouragan Dolly au cours de la Saison cyclonique 1968 dans l'océan Atlantique nord ;
 Tempête tropicale Dolly au cours de la Saison cyclonique 1974 dans l'océan Atlantique nord ;
 Ouragan Dolly en 1996 qui s'est formé dans les Caraïbes, a touché terre à Quintana Roo et à nouveau à Tamaulipas, au Mexique ;
 Tempête tropicale Dolly en 2002 qui n'a pas touché de terres ;
 Ouragan Dolly en 2008, un ouragan de catégorie 2 qui a causé 1,5 milliard de dollars de dégâts au Texas et au Mexique ;
 Tempête tropicale Dolly en 2014, une faible tempête touchant terre au Mexique ;
 Tempête tropicale Dolly en 2020, un système de courte durée de vie restant bien au large.

Pacifique nord-ouest 
Typhoon Dolly (1946) , un puissant typhon qui a finalement touché terre dans la province chinoise du Zhejiang.

Océan Indien 
 Cyclone tropical Dolly (1965), qui n'a jamais touché les terres dans la section sud-est de cet océan ;
 Tempête tropicale Dolly (1972), un système qui s'est développé au large de Madagascar et qui a ensuite frôlé la Réunion.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme